Хронология на пилотираните космически полети (1960-е)
 1960-е 1970-е 1980-е 1990-е 2000-е

1961 г.

1962 г.

1963 г.

1964 г.

1965 г.

1966 г.

1967 г.

1968 г.

1969 г. 

 1960-е 1970-е 1980-е 1990-е 2000-е

Вижте също 
 Восток
 Меркурий
 Восход
 Джемини
 Аполо
 Союз
 Космическа совалка
 Шънчжоу
 Салют
 Скайлаб
 Мир
 МКС

Източници 
 Информация

Космически полети
Списъци на космонавти